Gminy w USA:
 Prairieton (ang. Prairieton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 Prairieton (ang. Prairieton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo